Голодов — русская фамилия. Известные носители:

 Голодов, Валентин Александрович (род. 1935) — советский и казахстанский учёный, доктор химических наук.
 Голодов, Георгий Алексеевич (1906—1981) — руководитель строительных организаций, лауреат Ленинской премии.
 Голодов, Иван Иванович (1918—1998) — заместитель министра нефтяной промышленности СССР.
 Голодов, Николай Никитович (1915—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Голодов, Юрий Фёдорович (род. 1945) — советский и российский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.